18 steht für:
 Achtzehn, natürliche Zahl
 18, das Jahr 18 nach Christus
 18 v. Chr., das Jahr 18 vor Christus
 18 (Album), Album des Musikers Moby